Cikava (Mokronog - Trebelno)
Cikava (Grosuplje)